The Pact – film del 2003 diretto da Strathford Hamilton
 The Pact – cortometraggio del 2011 diretto da Nicholas McCarthy
 The Pact – film horror del 2012 diretto da Nicholas McCarthy
 The Pact 2 – film horror del 2014 diretto da Dallas Richard Hallam e Patrick Horvath, sequel di The Pact (2012)
 The Pact – serie televisiva britannica trasmessa da BBC One dal 2021